Anomochone är ett släkte av svampdjur. Anomochone ingår i familjen Tretodictyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Anomochone